Yabu eller Yabú kan syfta på:

 4631 Yabu – en asteroid i huvudbälte

Geografi

Fiji 

 Yambu Island, ö,

Japan 

 Yabu, Hyōgo, stad, Hyōgo prefektur, 

Robotskapade Fijiförgreningar